Sven Ramström kan syfta på:

* Sven Ramström (1886–1965), svensk militär
 Sven Ramström (1911–1978), svensk läkare